Вишнёвка — поселок в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Преображенского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 25 километров на восток-юго-восток от районного центра села  Шарлык.

Население
Население составляло 74 человек в 2002 году (русские 46%, чуваши 42%),  39 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района